Petrik Ágnes (?–?) operaénekesnő
 Petrik Ágnes, Farkasné (1954–) ritmikus sportgimnasztikázó, edző
 Petrik Ágnes (?–) labdarúgó